Меса де ла Круз има више значења:

 Меса де ла Круз (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Круз, Ранчо де Чамо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Круз (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де ла Круз (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Меса де ла Круз (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Меса де ла Круз, Ла Круз (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику